Шарплз (Шарплс) () — фамилия:

 Шарплз, Джеймс (1751/1752—1811) — американский художник-портретист британского происхождения.
 Шарплс, Линни (род. 1968) — канадская и американская актриса.
  (1923—2022) — британская аристократка, баронесса, член Палата лордов (1973—2017).
  (1793—1838) — английская художница, дочь Джеймса Шарплза
  (1769—1849) — английская художница, жена Джеймса Шарплза.

См. также 
 Шарплесс